А́ксель Шёберг (; ) — шведский кёрлингист. В составе мужской сборной Швеции участник зимней Универсиады 2019.

Достижения 
 : серебро (, ), бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Отец Акселя, Бернт Шёберг () — кёрлингист-паралимпиец, выступал за сборную Швеции по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2006 (они стали бронзовыми призёрами) и нескольких чемпионатах мира по кёрлингу на колясках. Сестра Акселя, Фанни Шёберг — кёрлингистка, играет в команде скипа Изабеллы Врано, чемпионка Швеции.

Аксель учится в Уппсальском университете.

Примечания

Ссылки 
 Кёрлингисты-мужчины Швеции | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив; см. «Sjöberg, Axel»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу